Hofmeister steht für:
 Hofmeister, auch Haushofmeister, einer der höchsten Hofbeamten für die Leitung der Hauswirtschaft und des Dienstes um die Person des Fürsten
 Hofmeister (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Obersthofmeister, ranghöchster Beamter eines Kaiserhofes
 Hofmeister, Adelserzieher, siehe Hauslehrer
 Friedrich Hofmeister Musikverlag, deutscher Musikverlag
 Der Hofmeister, Drama
 Klosterhofmeister
 Hochheimer Hofmeister
 Hofmeister-Reihe, chemische Reihenfolge 

Siehe auch:
 Hoffmeister